Brimfield (Illinois)
 Brimfield (Ohio)

Desambiguações de topônimos